Korrekt(heit) steht für:

 Korrektheit (Logik), Eigenschaft mancher formaler Systeme oder Kalküle
 Korrektheit (Informatik), Eigenschaft eines Computerprogramms

Siehe auch:
 politische Korrektheit (Sprache)
 Korrektheitsbeweis (Verifizierung)
 korrekt gestelltes Problem (Mathematik)
 Korrektion (Begriffsklärung)
 Korrektiv (Begriffsklärung)
 Korrektor (Begriffsklärung)
 Korrektur (Begriffsklärung)